Rozgrywki Serie B w sezonie 1994/1995 zakończyły się zwycięstwem Piacenzy Calcio. Oprócz niej awans do Serie A wywalczyły Udinese Calcio, Vicenza Calcio i Atalanta BC. Królem strzelców rozgrywek został Roberto Murgita z Vicenzy, który zdobył 19 bramek.

Tabela

Wyniki

Najlepsi strzelcy 
19 goli
  Roberto Murgita (Vicenza)
15 goli
  Filippo Inzaghi (Piacenza)
  Nicola Amoruso (Cremonese)
  Giampietro Piovani (Fidelis Andria)
  Dario Hübner (Cesena)
11 goli
  Christian Vieri (Venezia)

1994 w piłce nożnej
1995 w piłce nożnej
Drugi poziom rozgrywek piłkarskich we Włoszech
1994 we Włoszech
1995 we Włoszech